Societat: rebel és una persona que participa en una rebel·lió
 Música:
 Jean-Féry Rebel, violinista i compositor francès del Barroc
 Rebels (àlbum), àlbum del grup RBD
 Cinema:
 Rebel sense causa (Rebel Without a Cause), pel·lícula de Nicholas Ray de 1955
 Rebels (pel·lícula) (The Outsiders), pel·lícula de Francis Ford Coppola de 1983
 Miscel·lània: Aliança Rebel, agrupació paramilitar a l'univers fictici de la Guerra de les Galàxies